

Algemeen 
 vrouwelijke voornaam, afgeleid van Debora (voornaam)
Debbie (tijdschrift), een Nederlands meisjesblad

Personen

Kunst en cultuur 
 Debbie (zangeres), pseudoniem van Ria Schildmeyer, Nederlands zangeres
 Debbie Allen, Amerikaans actrice, bekend door de rol 'Lydia Grant'
 Debbie Cameron, Amerikaans-Bahamaans zangeres, actief in Denemarken
 Debbie Crommelinck, Vlaams actrice
 Debbie Gibson, Amerikaans singer-songwriter
 Deborah Harry (Debbie), Amerikaans zangeres en filmactrice
 Debbie Linden, Brits actrice
 Debbie Reynolds, Amerikaans zangeres en filmster
 Debbie Scerri, Maltees zangeres en presentatrice
 Debbie Schippers, Nederlands-Duits zangeres en presentatrice
 Debbie Turner, Amerikaans filmactrice, bekend door de rol 'Marta von Trapp'
 Doris D (pseudoniem van Debbie Jenner), Brits zangeres en danseres

Sport 
 Debbie Armstrong, Amerikaans skiester
 Debbie Bont, Nederlands handbalspeelster
 Debbie Brill, Canadees hoogspringster
 Debbie Dunn, Amerikaans sprintster en estafetteloopster
 Debbie Ferguson, Bahamaans sprintster
 Debbie Graham, Amerikaans tennisspeelster
 Debbie Klijn, Nederlands handbalster

Overig 
 Debbie Rowe, echtgenote van Michael Jackson
 Debbie Stabenow, Amerikaans politica
 Debbie Sterling, Amerikaans zakenvrouw en ingenieur
 Debbie Wasserman Schultz, Amerikaans politica

Zie ook 
 Debby (doorverwijspagina)
 Debie (doorverwijspagina)